Tammingaborg (Bellingeweer), voormalige borg bij het voormalige Groningse dorp Bellingeweer
 Tammingaborg (Hornhuizen), voormalige borg bij het Groningse dorp Hornhuizen